Governo Rutte I – governo dei Paesi Bassi in carica dal 14 ottobre 2010 al 5 novembre 2012
 Governo Rutte II – governo dei Paesi Bassi in carica dal 5 novembre 2012 al 26 ottobre 2017
 Governo Rutte III – governo dei Paesi Bassi in carica dal 26 ottobre 2017 al 15 gennaio 2021
 Governo Rutte IV – governo dei Paesi Bassi in carica dal 10 gennaio 2022